Lupus (constel·lació) petita constel·lació de l'hemisferi sud, situada sota la constel·lació de Lliura a l'oest de Scorpius i a l'est de Centaurus
 Lupus  o llop, mamífer de l'ordre dels carnívors
 Lupus eritematós sistèmic, una malaltia.
 Lupus (cognomen), cognomen romà.
 Lupus  o Llop, prenom masculí derivat de l'anterior.
 Lupus (Missouri), municipi dels Estats Units
 Lupus Hellinck (Axel, Zelanda, 1493 o 1494 – Gant?, 1541), compositor neerlandès del Renaixement
 Lupus Racing Team, equip ciclista estatunidenc de categoria continental